Ви́ктор Миха́йлович Ивано́в:

 Иванов, Виктор Михайлович (1846—1919) — генерал-лейтенант, профессор, инженер.
 Иванов, Виктор Михайлович (1909—1981) — советский кинорежиссёр.
 Иванов, Виктор Михайлович (1910 — ?) — советский футболист.
 Иванов, Виктор Михайлович  —  депутат Мажилиса Парламента Казахстана II созыва